Tordoff ist der Familienname folgender Personen:

 Abigail Tordoff (* 1979), britische Tennisspielerin
 Geoffrey Tordoff, Baron Tordoff (1928–2019), britischer Politiker
 Harrison Bruce Tordoff (1923–2008), US-amerikanischer Ornithologe und Museumsleiter
 John Tordoff, britischer Schauspieler